Plaats in Indonesië
 Tampingan (Boja), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Tampingan (Tegalrejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java